Senoculifer är ett släkte av spindlar. Senoculifer ingår i familjen snabblöparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snabblöparspindlar
Senoculifer